13732 Woodall
Trinny Woodall
Woodall (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos